

Francia
Carpineto – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
Carpineto della Nora – comune in provincia di Pescara
Carpineto Romano – comune in provincia di Roma
Carpineto Sinello – comune in provincia di Chieti
Carpineto – frazione di Fisciano in provincia di Salerno
Carpineto – frazione di Rivello in provincia di Potenza
Carpineto – frazione di Albisola Superiore in provincia di Savona
Carpineto – frazione di Sovicille in provincia di Siena